Cugy est le nom de plusieurs communes de Suisse :

Cugy est une commune suisse du canton de Fribourg.
Cugy est une commune suisse du canton de Vaud.